37P kan syfta på:

 37P/Forbes - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-05M - en rysk Progress farkost.